Maiara și Maraisa este un dublu de cântăreți, compozitori, multi-instrumentiști brazilieni. Format din Maiara si Maraisa.

Biografie 
Urmasi lui Marco César Rosa Pereira și Almira Henrique, Maiara și Maraisa s-au născut în São José dos Quatro Marcos, Mato Grosso, la 31 decembrie 1987.

Maiara a început să studieze dreptul și muzica, dar a terminat doar muzica, deoarece dreptul s-a oprit în perioada a cincea. Maraísa a început să studieze relațiile internaționale și muzica, dar a încheiat doar muzica, lăsând relațiile internaționale în perioada a cincea. Au început să cânte la vârsta de cinci ani, iar atunci au urcat pentru prima dată pe scenă, în cadrul Festivalului da Canção.  În martie 2004, au lansat un album intitulat Geminis Totally Free . 

După lansare, duo-ul a devenit cunoscut sub numele de „As Patroas” și, de asemenea, pentru melodiile lor precum „10%”, „Se Olha no Espelho”, „No Dia do Seu Casamento” și „ Medo Bobo ”, care sunt prezente pe album. Live in Goiânia (2016) și care a ajuns în vârful topurilor braziliene . Apoi au venit cu totul pe DVD-ul „Ao vivo em Campo Grande” cu piese precum: Bengala & Crochê, Sorte Que Cê Beija Bem, Come Que Larga Desse Trem, Combina Demais, printre alte 22 de piese.      

În prezent, duo-ul locuiește în Goiânia . Duo-ul este recunoscut ca icoane ale subgenului muzical feminejo.

Discografie 

 Total gratuit (2004)
 În ziua nunții tale (2014)
 Live in Goiania (2016)
 Live in Campo Grande (2017)
 Agora É Que São Elas 2 (cu Marília Mendonça ) (2018)
 Reflecție (2018)
 Aici acasă (2019)
 Patroas (cu Marília Mendonça ) (2020)
 Incomparabil (2021)
 Angajatorii 35% (cu Marília Mendonça) (2021)

Premii și nominalizări

Referințe

Linkuri externe 
Nașteri în 1987
Oameni în viață